Pesem nosačev žita je staroegipčanska delovna ljudska pesem, ki je najverjetneje nastala v obdobju med 16. in 14. stoletju pr. n. št.

Vsebina 

Snope in belo žito
nosimo dan za dnem.
Kašče prepolne so,
polne vse ladje.
Zrnje že teče čez krov.
Nas pa še zmeraj preganjajo.
Lačni in sključeni stopamo.
Naša pleča so bron,
naša srca so bron,
ko nosimo dan za dnem.

Egipčanska književnost